Simon Eriksson, (även skrivet Ericsson), född 17 maj 1999, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Erikssons moderklubb är Växjö Lakers HC och med dem spelade han som junior och tog silver i JSM 2017 och 2017. Som senior fick han sitt första kontrakt med Mariestad BoIS HC i Hockeyettan där han blev kvar i tre säsonger innan han till säsongen 2022/23 värvades av storsatsande Nybro Vikings IF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1999
Levande personer
Män
Spelare i Mariestad BoIS
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare